Amenis, prénom d'origine égyptienne, déformation d’Omenas, signifie : .

Étymologie

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom